Renault Clio RS désigne trois versions sportives de générations successives d'automobiles :

 Renault Clio II RS (2000), variante de la Renault Clio II
 Renault Clio III RS (2006), variante de la Renault Clio III
 Renault Clio IV RS (2013), variante de la Renault Clio IV